A Meritamon (mrỉỉ.t-ỉmn; „Ámon kedveltje”) ókori egyiptomi női név. Férfi változata: Meriamon.

Híres viselői:

Személynévként
 Ahmesz-Meritamon hercegnő, feltehetően Szekenenré Ta-aa lánya (XVII. dinasztia)
 Ahmesz-Meritamon királyné, I. Amenhotep felesége (XVIII. dinasztia)
 Meritamon hercegnő, III. Thotmesz és Meritré-Hatsepszut lánya
 Meritamon hercegnő, szintén III. Thotmesz és Meritré-Hatsepszut lánya
 Meritamon, hercegnő és királyné (XIX. dinasztia)
 Meritamon, Ámon énekesnője (XXI. dinasztia)
 Meritamon hercegnő, egy feltehetőleg Abüdoszból származó sztélé tulajdonosa, ami stílusa alapján XXV. dinasztiabeli. Rokoni kapcsolatait nem sikerült megállapítani.

Uralkodói névként
 Tauszert (Szitré Meritamon)

Ókori egyiptomi nevek